Bergen Challenger 1986 steht für:

 Bergen Challenger I 1986
 Bergen Challenger II 1986